Estela — tipo de monumento arqueológico
 Estela (biologia) — estrutura vascular da anatomia vegetal
 Estela (Póvoa de Varzim) — freguesia portuguesa do concelho da Póvoa de Varzim
 Ilhas Estelas — conjunto de pequenas ilhas ao largo de Peniche, Portugal

Desambiguações de topônimos